Il doppio del torneo di tennis Merano Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Carlos Costa e Christian Miniussi che hanno battuto in finale Josef Čihák e Tomáš Anzari 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Carlos Costa /  Christian Miniussi (Campioni)
 Massimo Ardinghi /  Massimo Boscatto (quarti di finale)

 Martin Damm /  Ted Scherman (primo turno)
 Josef Čihák /  Tomáš Anzari (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Merano Challenger 1991